Margolies est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Marjorie Margolies (née en 1942), femme politique américaine de Pennsylvanie
 (1851-1936), rabbin orthodoxe américain
 (né en 1983), producteur et réalisateur américain
 (1889-1971), auteur talmudique israélien

Voir aussi

Homonymie de patronyme